Crise clastique est un terme qui recouvre plusieurs significations :

 En psychiatrie, une crise clastique est une crise au cours de laquelle le sujet devient violent et brise des objets.
 Une roche clastique est une roche présentant des failles ou des fissures.

Notes et références

Voir aussi